(также , Bishoujo Senshi Venus Five, Sailor Senshi Venus Five, и пр.) — аниме в формате OVA, выпущенное в Японии в 1994 году. Пародирует жанр махо-сёдзё. Сделано режиссёром Осаму Иноуэ по сценарию Ватару Амано. Venus 5 состоит из двух серий. Согласно сюжету, греческая богиня Афродита (Венера) тайно отобрала 5 земных школьниц, ставших её Воинами. Они получают сверхъестественные силы при трансформации.

Сюжет 
Существует пять воительниц: , , ,  и . Они представляют собой единственную оборону Земли от извращенной силы, известной как . Императрица Иммы — Некрос, дочь греческого бога Аполлона, который в данном аниме олицетворяет бога сексуального желания. Некрос стремится возродить Аполлона и захватить мир.

Примечания

Ссылки 

Порнографическая анимация